Walnut Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Walnut Grove Township (Knox County, Illinois)
 Walnut Grove Township (McDonough County, Illinois)
 Walnut Grove Township (Kansas)
 Walnut Grove Township (Missouri)
 Walnut Grove Township (Nebraska)
 Walnut Grove Township (Oklahoma)
 Walnut Grove Township (South Dakota)